Double Trouble représente:

Musique

Groupe 

 Double Trouble, le groupe du guitariste Stevie Ray Vaughan, avec le batteur Chris Layton, et le bassiste Tommy Shannon

Chanson 
 Double Trouble, chanson de la Team Rocket en version anglaise (Poketto Monsuta > Pokémon).
 Double Trouble, chanson de Tippa Irie & Pato Banton
 Double Trouble, chanson d'Otis Rush
 Double Trouble est une chanson intégrée au film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Les paroles sont de William Shakespeare et la musique de John Williams.

Album 

 Double Trouble, album de George Jones et Johnny Paycheck ;
 Double Trouble, album d'Elvis Presley sorti en juin 1967.

Cinéma 
 Double Trouble est le titre original de Croisière surprise, film américain de Norman Taurog, sorti en 1967.
 Double Trouble est le titre anglais de Dabbel Trabbel, film allemand de Dorothea Neukirchen sorti en 1982, avec Gudrun Landgrebe.
 , film américain de Christy Cabanne sorti en 1915.
 Double Trouble, film américain de William West sorti en 1941.
 Double Trouble, court métrage américain de Barry Mahon sorti en 1966.
 Double Trouble, film hongkongais d'Eric Tsang sorti en 1984.

Télévision 
  une série télévisée américaine (1984-1985).

Bande Dessinée 
 Double Trouble est un album de bande dessinée de Tanxxx aux éditions Les Enfants Rouges, publié en 2007